Un chapeau chinois désigne le couvre-chef pointu des paysans chinois, en herbes séchées, qui les protège de la pluie et du soleil.

De par leur ressemblance avec cette coiffe, plusieurs objets et animaux sont nommés ainsi :
 le chapeau chinois est une pièce de fumisterie placée à l'extrémité d'un conduit de fumée ;
 le chapeau chinois, également appelé bonnet chinois ou pavillon chinois, est un instrument de musique militaire ;
 le chapeau chinois ou bonnet chinois est un coquillage en forme de cône ;
 le chapeau chinois est une pièce mécanique utilisée dans les opérations de vinification ;
 le chapeau chinois désigne encore un accent circonflexe dans les définitions enfantines d'apprentissage de l'orthographe.
 le chapeau chinois est un ensemble de boutons sur les joysticks. Il est comparable à un mini-joystick binaire.
 les Chapeaux chinois désignent des suites de fonctions mathématiques, continues et affines par morceaux donnant des contre-exemple en théorie de l'intégration.